Biologische Probleme der Rassehygiene und die Kulturvölker ist ein Buch, das der griechisch-schweizerische Arzt und spätere Hochschullehrer Stavros Zurukzoglu 1925 im Münchner Bergmann Verlag als 123. Heft der Reihe Grenzfragen des Nerven- und Seelenlebens, die von Ernst Kretschmer herausgegeben wurde, veröffentlichte.

Inhalt 
Zurukzoglu basiert seine Arbeit hauptsächlich auf den Arbeiten des Rassehygienikers Fritz Lenz (15 % aller Bezugnahmen und Zitate) sowie auf den Arbeiten seiner Münchner Lehrer Ignaz Kaup (4 % aller Bezugnahmen und Zitate) und Max von Gruber (3 % aller Bezugnahmen und Zitate).

Rezeption 
Der Gynäkologe und Pathologe Robert Meyer (1925), der austroamerikanische Internist Julius Bauer (1926), der deutsche Erbforscher und Eugeniker Rainer Fetscher (1926) und der deutsche Anatom und Anthropologe Karl Otto Henckel (1926) lobten das Buch als „umfassende Auseinandersetzung mit dem theoretischen Fundament der Rassehygiene“. Fritz Lenz und der Stadtmedizinalrat und königlich preußische Oberstabsarzt Wilhelm von Drigalski kritisierten den Lehrbuchcharakter und Widersprüche des Werkes, sowie dass Zurukzoglu die „rassehygienischen Begriffe aus der deutschen Wirklichkeit“ herauslöste. Lenz’ „aggressive Argumentationsweise lässt ein gekränktes Selbstwertgefühl erahnen, wenn es heisst: ‚Oder verlangt Herr Zurukzoglu etwa, dass ich seiner Rasse dieselbe Liebe entgegenbringen soll wie meiner eigenen?‘“.

Die Schweizer Ärztin Carmen Andrea Pfortmüller verfasste 2007 unter der Betreuung des Medizinhistorikers Urs Boschung eine Dissertation über das Werk.

Davon abgeleitete Schriften Zurukzoglus (Auswahl) 
Den Inhalt seiner Biologischen Probleme der Rassehygiene und die Kulturvölker verarbeitete Zurukzoglu in folgenden weiteren Schriften (vgl. Pfortmüller, 2010):
 Der Begriff der Rassehygiene. In: Zeitschrift für Tuberkulose. Band 44, 1926, S. 152 f.
 Eine Enquête über die Geschlechtskrankheiten in der Schweiz. In: Archiv für soziale Hygiene und Demographie, Heft 4, 1927, S. 406–408.
 Ziele und Aufgaben der Eugenik (Rassenhygiene). Sonderdruck aus dem Bund, s. a. 1927 oder später.
 Fritz Lenz, Menschliche Auslese und Rassenhygiene (Eugenik). In: Allgemeines Statistisches Archiv, Nr. 21, Band 1, 1931, S. 471 f.
 Ein System praktischer Eugenik, durchgeführt im Kanton Waadt. In: Archiv für soziale Hygiene und Demographie, Heft 4, 1932, S. 303–306.
 Grundsätzliches zum Problem der differentiellen Fruchtbarkeit. In: Internationale Statistische Zeitschrift, 10, 1932, S. 1–8.
 Ehe und Hygiene, Verlag A. Francke AG, Bern, 1934
 Die Alkoholfrage in der Schweiz, Benno Schwabe und Co. Verlag, Basel, 1935
 Verhütung erbkranken Nachwuchses. Benno Schwabe und Co. Verlag, Basel 1938
 Neue Möglichkeiten in der Trunksuchtsbekämpfung. Sonderdruck aus Gesundheit und Wohlfahrt, Heft 8, 1941, S. 15 f.
 Die Alkoholfrage und ihre Lösung, Beihefte zur Gesundheitspflege der Gegenwart, Heft 1, 1945, S. 3–24.

Literatur

Rezensionen 
 Robert Meyer: „Zurukzoglu, Stavros: Biologische Probleme der Rassehygiene und die Kulturvölker.“ In: Berichte über die gesamte Gynäkologie und Geburtshilfe sowie deren Grenzgebiete. Band 8, 1925, S. 780–782.
 Fritz Lenz: „Dr. Stavros Zurukzoglu: Biologische Probleme der Rassehygiene und die Kulturvölker.“ In: Münchner Medizinische Wochenschrift. Nr. 33, 1925, S. 1390–1391.
 Julius Bauer: „.“ In Kongresszentralblatt für die gesamte innere Medizin und ihre Grenzgebiete. 1926.
 Rainer Fetscher: „Zurukzoglu, Stavros: Biologische Probleme der Rassehygiene und die Kulturvölker.“ In: Über die gesamte Physiologie und experimentelle Pharmakologie. Band 33, 1926, S. 675 f.
 Wilhelm von Drigalski: „Stavros Zurukzoglu, Biologische Probleme der Rassehygiene und die Kulturvölker.“ In: Deutsche Medizinische Wochenschrift. Nr. 31, 1926, Seitenzahl unbekannt.
 Karl Otto Henckel: „Biologische Probleme der Rassehygiene und die Kulturvölker.“ In: Klinische Wochenschrift. Nr. 8, 1926, S. 329.

Dissertation 
 Carmen Andrea Pfortmüller: Hygieniker zwischen Prophylaxe und Selektion: Stavros Zurukzoglu: Die rassenhygienischen Ansichten des späteren Professors für Hygiene an der Universität Bern, anhand des Werkes „Biologische Probleme der Rassehygiene und die Kulturvölker“, 1925. Dissertation unter Urs Boschung. Universität Bern, 2007.

Einzelnachweise 

Eugenik
Rassismus
Literatur (Schweiz)
Literatur (Deutsch)
Literatur (20. Jahrhundert)
1925